Hs. Göttingen oder Handschrift Göttingen steht für:

 Hs. Göttingen philol. 170, siehe Archipoeta
 Hs. Göttingen, 8° Cod. Ms. theol. 200, siehe Niederrheinisches Augustinusbuch
 Handschrift Göttingen, Universitätsbibliothek, 5a, siehe Pöhlder Annalen